Ngat peut désigner :
 Ngat, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé ;
 Ngat, un village du Cameroun dans la commune d'Efoulan ;
 Ngat I, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 Ngat II, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.